Scottish Rite Cathedral ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Scottish Rite Cathedral (Indianapolis, Indiana), ID-Nr. 83000136
 Scottish Rite Cathedral (Pasadena, Kalifornien), ID-Nr. 84003894
 Scottish Rite Cathedral (Shreveport, Louisiana), ID-Nr. 86003132
 Scottish Rite Cathedral (Meridian, Mississippi), ID-Nr. 79003404 
 Scottish Rite Cathedral (Joplin, Missouri), ID-Nr. 90000989
 Scottish Rite Cathedral (Santa Fe, New Mexico), ID-Nr. 87000424
 Scottish Rite Cathedral (New Castle, Pennsylvania), ID-Nr. 08001266
 Scottish Rite Cathedral (Galveston, Texas), ID-Nr. 84001724
 Scottish Rite Cathedral (San Antonio, Texas), ID-Nr. 96000068

Siehe auch:
 Scottish Rite Temple